47-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Ялті з 2 по 21 березня 1978 року.

Загальна інформація про турнір 
Фінальний турнір чемпіонату України 1978 року проходив за коловою системою за участі 16 шахістів.

Весь п'єдестал пошани першості України 1978 року посіли представники міста Одеси, зокрема: набравши 11½ очок (+8-0=7) чемпіоном України вперше став 28-річний Костянтин Лернер, 2-3 місця розділили між собою Семен Палатник та  В'ячеслав Ейнгорн, які відстали від переможця на 1½ очки.

Триразовий чемпіон України Юрій Ніколаєвський фінішував на 4 місці (9½ очок).

Зі 120 зіграних на турнірі партій — 70 закінчились перемогою однієї зі сторін (58,3%), внічию завершилися 50 партій.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Таблиця чемпіонату 
 Деякі партії чемпіонату

1978 у шахах
1978 в українському спорті
Березень 1978
Чемпіонати УРСР із шахів